Medan (auch: Kota Medan) ist die Hauptstadt der indonesischen Provinz Sumatra Utara (Nordsumatra).

Lage und Gliederung 
Die Stadt breitet sich auf einer Küstenebene im Nordosten der Insel Sumatra aus, wobei das Stadtzentrum ungefähr 20 km von der Küste und der Straße von Malakka entfernt liegt. An der Küste liegt der Seehafen Belawan.

Mehr als 50 km im Südwesten beginnt das Batak- oder Toba-Hochland. An seinem Rand liegt die Stadt Berastagi, dahinter der Vulkan Sinabung und der Tobasee.

Medan ist die Hauptstadt der Provinz Nord-Sumatra und ist darin vom Regierungsbezirk (Kabupaten) Deli Serdang umgeben.

Die Stadt selbst ist weiter in 21 Kecamatan (Unterdistrikte) und 151 Kelurahan unterteilt. Die 21 Unterdistrikte sind:

Geschichte 
Medan wurde 1590 von Karo-Batak gegründet und wurde Kampung Medan (Dorf Medan) oder auch Medan-Deli genannt. Die Siedlung entwickelte sich im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Sultanaten: dem mächtigen Aceh und den kleineren Deli, Siak und Serdang. Ursprünglich gehörte es zu Deli, bis dieses 1612 von Aceh besiegt und annektiert wurde. 1658 übernahmen die Niederländer die Siedlung, legten ab 1860 Tabak-Plantagen an und erhoben Medan 1915 zur Hauptstadt der Provinz Nord-Sumatra.

1823 hatte Medan erst 200 Einwohner, 1918 bereits 43.900.

Im Stadtgebiet von Medan ereigneten sich zwei der größten Flugzeugunglücke Indonesiens mit jeweils fast 150 Todesopfern. Am 5. September 2005 stürzte Mandala-Airlines-Flug 91 über der Stadt ab und am 30. Juni 2015 ereignete sich ein Flugunglück, bei dem eine Lockheed C-130 Hercules Militärmaschine der indonesischen Luftwaffe über dem Stadtgebiet abstürzte. Zuvor war am 26. September 1997 auch schon Garuda-Indonesia-Flug 152 mit 234 Menschen an Bord in Stadtnähe beim Landeanflug abgestürzt.

Bevölkerung 
Die Stadt ist mit etwas über zwei Millionen Einwohnern – nach Jakarta und Surabaya – die drittgrößte Stadt Indonesiens und vor Palembang die größte Stadt der Insel Sumatra. In der Metropolregion Medan mit dem angrenzenden Seehafen Belawan leben insgesamt über sechs Millionen Menschen.

Die Bevölkerung besteht neben Batak, wobei die Mandailing gelegentlich separat ausgewiesen werden, und Malaien aus (im Rahmen des Transmigrasi-Programms zugewanderten) Javanern, Achinesen, Sundanesen, Minangkabau und Chinesen, daneben aber auch Sikh, Arabern und Tamilen.

Kultur und Sehenswürdigkeiten 
 In der Stadt sind einige Gebäude im niederländischen Stil erhalten geblieben: das alte Rathaus, das Postamt und der Tirtanadi Wasserturm, gleichzeitig das Wahrzeichen der Stadt. In und um die Jl. Ahmad Yani gibt es eine große Zahl interessanter Geschäftshäuser im Art-déco- und Jugendstil, manche allerdings in bemitleidenswertem Zustand.
 Der Maimun-Palast (Istana Maimun) wurde in den Jahren 1887–1891 erbaut, noch zu Lebzeiten des letzten regierenden Sultans von Deli.
 Die Große Moschee (Masjid Raya) wurde 1906 im Marokkanischen Stil vom niederländischen Architekten Dingemans errichtet.
 Etwa 70 km von der Stadt entfernt befindet sich das Orang Utan Rehabilitation Center in Bukit Lawang, am Rand des Nationalparks Gunung Leuser.

Bildung 
In der Stadt gibt es 2 staatliche und 20 private Universitäten.

Sport 
Fußball ist beliebt und in Medan gibt es zwei Vereine: PSMS Medan und Medan Jaya. Ebenfalls weit verbreitet ist Wushu, eine moderne Weiterentwicklung chinesischer Kampfkünste.

Verkehr 
Ein großer Teil des innerstädtischen Verkehrs wird durch motorisierte Becaks (dreirädrige Autorikschas) abgewickelt.

Eine Mautstraße verbindet Medan mit Belawan und Tanjungmorawa.
Die Eisenbahn verbindet Medan mit Binjai und Tanjungpura im Nordwesten, mit Belawan im Norden und mit Tebing Tinggi und Pematang Siantar im Südwesten.

Der alte Flughafen Bandar Udara Polonia Internasional befindet sich nahe dem Stadtzentrum. Auf dem Gelände einer Plantage, die einem Polen gehörte, wurde dieser Flughafen bereits 1928 eröffnet. Er wurde durch einen neuen Flughafen 18 km außerhalb der Stadt ersetzt. Der Bau des Flughafen Kuala Namus wurde 2006 begonnen; er wurde am 25. Juli 2013 eröffnet.

In Medan befinden sich Landanschlüsse für die internationalen Seekabel SEA-ME-WE 3 und SEA-ME-WE 5.

Bilder

Persönlichkeiten 
Söhne und Töchter:
 Carl Anton Wilhelm Hirschmann (1877–1951), niederländischer Fußballpionier und -funktionär
 Jan van Breda Kolff (1894–1976), niederländischer Fußballspieler
 Teddy Yip (1907–2003), niederländischer Unternehmer und Motorsport-Teamchef chinesischer Abstammung
 Walle Nauta (1916–1994), niederländischer Neuroanatom, Gerechter unter den Völkern
 Chairil Anwar (1922–1949), indonesischer Dichter
 Erika Remberg (1932–2017), österreichische Schauspielerin
 Arifin Siregar (1934–2019), indonesischer Politiker, Diplomat und Botschafter in den USA und Grenada
 Hans Schmidt-Horix (1909–1970), deutscher Diplomat, Botschafter
 Sukanto Tanoto (* 1949), Geschäftsmann
 Egy Maulana Vikri (* 2000), Fußballspieler
 Millicent Wiranto (* 1993), Badmintonspielerin
 Ricky Yacobi (1963–2020), Fußballspieler

Weblinks 

 Offizielle Webseite (englisch)
  (englisch)

Ort in Asien
Millionenstadt
 
Kota
Ort auf Sumatra
Hochschul- oder Universitätsstadt
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Gegründet 1590
Geographie (Sumatra Utara)